Bitwa pod Guararapes (1648)
 Bitwa pod Guararapes (1649)

Zobacz też